Promecognathinae  — подсемейство жуков из семейства жужелиц. Северная Америка, Южная Африка, Европа. Эмподиум () между коготками лапок отсутствует. Биология малоизучена, известно, что Promecognathus  обитают под камнями и в подстилочном слое в смешанных лесах, а Promecognathus  laevissimus поедают многоножек Xystocheir francisca.

Систематика 
6 современных родов и 1 вымерший.
 Dalyatini Mateu, 2002
 Dalyat Mateu, 2002 — Европа (Испания)
 Promecognathini LeConte, 1853
 Axinidium Sturm, 1843 — Южная Африка
 Holaxinidium Basilewsky, 1963 — Южная Африка
 Metaxinidium Basilewsky, 1963 — Южная Африка
 Paraxinidium Basilewsky, 1963 — Южная Африка
 Promecognathus Chaudoir, 1846 — США
 †Palaeoaxinidiini
 †Palaeoaxinidium — Ботсвана

Примечания

Ссылки 
 Database Carabidae of the World Promecognathinae LeConte, 1853

Литература 
 McKay, I. J. 1991: Cretaceous Promecognathinae (Coleoptera: Carabidae): a new genus, phylogenetic reconstruction and zoogeography. — Biological journal of the Linnean Society, 44: 1-12.

Жужелицы
Подсемейства насекомых